Try Anything Once () — первый сольный альбом Алана Парсонса после распада The Alan Parsons Project, изданный в 1993 году. Помимо Алана Парсонса, активную роль в написании альбома сыграли постоянные участники проекта Йен Байрнсон и Эндрю Пауэлл, а также участник рок-группы Ambrosia Дэвид Пак.

В музыкальном плане альбом существенно отличается от ранних альбомов The Alan Parsons Project, скорее продолжая уклон в сторону объединения элементов рок-музыки с битом, начатый в альбомах Stereotomy и Gaudi. Тем не менее, на этом альбоме присутствуют и привычные для проекта композиции в духе Эрика Вулфсона.

Try Anything Once — это последний альбом Алана Парсонса, выпущенный лейблом Arista Records.

Список композиций 
 Сторона 1
 The Three of Me (5:52) (Пак, Пауэлл; вокал — Дэвид Пак)
 Turn It Up (6:13) (Байрнсон; вокал — Крис Томпсон)
 Wine From The Water (5:43) (Парсонс, Байрнсон; вокал — Эрик Стюарт)
 Breakaway (4:07) (Парсонс; инструментальная композиция)
 Mr Time (8:17) (Эллиот, Коупленд, Дрисколл; вокал — Джеки Коупленд)
 Jigue (3:24) (Парсонс, Пауэлл; инструментальная композиция)
 I’m Talkin' To You (4:38) (Пак, Пауэлл; вокал — Дэвид Пак)
 Siren Song (5:01) (Байрнсон, Маскер; вокал — Эрик Стюарт)
 Dreamscape (3:01) (Парсонс; инструментальная композиция)
 Back Against The Wall (4:38) (Байрнсон; вокал — Крис Томпсон)
 Re-Jigue (2:28) (Парсонс, Пауэлл; инструментальная композиция)
 Oh Life (There Must Be More) (6:32) (Пак, Парсонс; вокал — Дэвид Пак)

Участники записи 
 Йен Байрнсон — синтезатор, бас-гитара, стил-гитара, бэк-вокал
 Джеки Коупленд — вокал, бэк-вокал
 Ричард Коттл — синтезаторы, саксофон
 Эндрю Пауэлл — бас-гитара, синтезаторы
 Стюарт Эллиот — ударные, синтезаторы
 Дэвид Пак — синтезатор, гитара, вокал
 Алан Парсонс — синтезатор, акустическая гитара, бас-гитара, флейта, бэк-вокал
 Джереми Парсонс — гитара
 Грэм Хэкет — скрипка, мандолина, виолончель
 Эрик Стюарт — вокал
 Крис Томпсон — вокал
 Филармонический оркестр

Альбомы Алана Парсонса
Альбомы, спродюсированные Аланом Парсонсом
Альбомы, оформленные Стормом Торгерсоном
Альбомы Arista Records